Каміль Анрі  (; 31 січня 1933, Квебек — 11 вересня 1997) — канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника. Згодом — хокейний тренер.

Провів понад 700 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1949 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 18 років, захищав кольори команд «Нью-Йорк Рейнджерс», «Чикаго Блек Гокс», «Сент-Луїс Блюз», «Провіденс Редс» та «Баффало Бізонс».

Загалом провів 774 матчі в НХЛ, включаючи 47 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Тренерська робота 
1972 року розпочав тренерську роботу. Працював з командами ВХА «Нью-Йорк Рейдерс» та «Нью-Джерсі Найтс».

Нагороди та досягнення 
 Пам'ятний трофей Колдера — 1954.
 Друга команда всіх зірок НХЛ — 1958.
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1958, 1963, 1964.
 Приз Леді Бінг — 1958.

Статистика

Тренерська статистика

Примітки

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Канадські хокейні тренери
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Хокеїсти «Сент-Луїс Блюз»
Хокеїсти АХЛ
Учасники матчів всіх зірок НХЛ